Laine var 1992 Finlands sjätte största släktnamn. 2008 återfinns det på sjunde plats (18.967). Ordet betyder "våg" (i vatten). 

Under det stora namnbytesåret 1906 vid Johan Vilhelm Snellmans 100-årsdag, då 24 800 namnbyten rapporterades, var Laine en av de mest populära släktnamn som antogs; omkring 200 svenska efternamn förfinskades till Laine; i Helsingfors antog 17 familjer det namnet.

Personer med efternamnet 
 Denny Laine (född 1944), brittisk musiker (Moody Blues, Wings)
 Doris Laine (1931–2018), finländsk ballettdansare och koreograf
 Edvin Laine (1905–1989), finländsk skådespelare, regissör, författare, producent
 Eine Laine (1892–1970), finländsk sångtextförfattare, regissör och skådespelare
 Erkki Laine (1957–2009), finländsk ishockeyspelare
 Frankie Laine (1913–2007), amerikansk sångare
 Jarkko Laine (1947–2006), finländsk poet och översättare
 Jermu Laine (född 1931), finländsk politiker och ämbetsman
 Kauno Laine (1919–2000), finsk filmfotograf och skådespelare
 Laina Laine (1890–1962), finländsk skådespelare
 Lauri Laine (född 1946), finländsk målare
 Papa Jack Laine (1873–1966), amerikansk musiker och orkesterledare
 Patrik Laine (född 1998), finländsk ishockeyspelare
 Teemu Laine (född 1982), finländsk ishockeyspelare
 Timo Laine (född 1966), finländsk rockmusiker
 Veikko Laine (1911–2001), finländsk läkare, reumatolog med professors namn

Källor 
 Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala, Sukunimet. Otava: Helsingfors 1992

Finska efternamn